Die All England 1989 im Badminton fanden vom 15. bis zum 19. März 1989 in London statt. Sie waren die 79. Auflage dieser Veranstaltung. Am 13. und 14. März fand eine Qualifikation für das Hauptturnier im Watford Leisure Centre statt. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Herreneinzel

Setzliste 
 Yang Yang
 Morten Frost
 Xiong Guobao
 Icuk Sugiarto
 Poul-Erik Høyer Larsen
 Jens Peter Nierhoff
 Eddy Kurniawan
 Foo Kok Keong

1. Runde 
  Yang Yang –  Jonas Herrgårdh: 	10-15 / 15-7 / 15-2
  Yeung Yik Kei –  Thomas Kirkegaard: 	8-15 / 18-14 / 15-12
  Anders Nielsen –  Joko Suprianto: 	15-12 / 15-9
  Michael Kjeldsen –  Bent Svenningsen: 	15-9 / 15-10
  Alan Budikusuma –  Foo Kok Keong: 	15-5 / 12-15 / 17-14
  Søren B. Nielsen –  Mike Butler: 	15-10 / 7-15 / 15-7
  Patrik Andreasson –  Nils Skeby: 	5-15 / 15-10 / 17-16
  Nick Yates –  Shinji Matsuura: 	15-3 / 15-1
  Icuk Sugiarto –  Clarence Tim: 	15-9 / 15-8
  Hans Sperre –  Jan S. Andersen: 	3-15 / 17-16 / 15-4
  Sompol Kukasemkij –  He Guoquan: 	15-9 / 15-9
  Darren Hall –  Andrey Antropov: 	15-13 / 15-4
  Poul-Erik Høyer Larsen –  Jens Olsson: 	15-4 / 15-1
  Pontus Jäntti –  Misbun Sidek: 	15-3 / 15-9
  Vimal Kumar –  Thomas Stuer-Lauridsen: 	15-5 / 8-15 / 15-8
  Lee Kwang-jin –  Guido Schänzler: 	15-18 / 15-7 / 15-5
  Ardy Wiranata –  John Goss: 	15-4 / 15-7
  Peter Espersen –  Mikael Rosén: 	15-11 / 15-2
  Jens Peter Nierhoff –  Madhujya Barua: 	15-4 / 15-5
  Claus Overbeck –  Miles Johnson: 	15-9 / 15-3
  Torben Carlsen –  Chris Rees: 	15-5 / 15-5
  Steve Baddeley –  Xiong Guobao: 	6-15 / 15-5 / 15-13
  Shuji Matsuno –  Johnny Sørensen: 	15-9 / 15-10
  Wu Wenkai –  Kwan Yoke Meng: 	17-14 / 15-3
  Steve Butler –  Peter Axelsson: 	15-6 / 15-11
  Eddy Kurniawan –  Ib Frederiksen: 	11-15 / 15-10 / 18-16
  Michael Søgaard –  Jörgen Tuvesson: 	18-13 / 15-8
  Chris Jogis –  Karun Kasayapanant: 	15-12 / 15-11
  Morten Frost –  Choi Sang-bum: 	15-4 / 15-4
  Ahn Jae-chang –  Vitaliy Shmakov: 	w.o.
  Hiroki Eto –  Pär-Gunnar Jönsson: 	w.o.
  Michael Adams –  Pierre Pelupessy: 	w.o.

Sektion 1

Sektion 2

Dameneinzel

Setzliste 
 Li Lingwei
 Hwang Hye-young
 Sun Xiaoqing
 Lee Young-suk
 Shang Funmei
 Susi Susanti
 Christine Magnusson
 Kirsten Larsen

1. Runde 
  Suzanne Louis-Lane –  Bang Soo-hyun: 	11-3 / 7-11 / 11-6
  Eline Coene –  Sarwendah Kusumawardhani: 	11-9 / 12-11
  Aiko Miyamura –  Mette B. Madsen: 	11-0 / 11-1
  Madhumita Bisht –  Catrine Bengtsson: 	3-11 / 11-0 / 12-11
  Zhou Lei –  Margit Borg: 	5-11 / 11-4 / 11-9
  Fiona Elliott –  Erica van den Heuvel: 	11-4 / 10-12 / 11-7
  Charlotta Wihlborg –  Claire Palmer: 	11-8 / 11-6
  Kimiko Jinnai –  Vibeke Poulsen: 	11-3 / 12-10
  Julie Munday –  Anne Gibson: 	11-7 / 4-11 / 11-1
  Takako Shinki –  Maria Henning: 	11-6 / 8-11 / 11-2
  Pernille Nedergaard –  Monique Hoogland: 	11-7 / 11-0
  Joanne Muggeridge –  Seema Bafna: 	11-8 / 11-5
  Astrid van der Knaap –  Tanya Woodward: 	11-2 / 11-7
  Sara Sankey –  Shi Xiaohui: 	6-11 / 11-8 / 12-9
  Helen Troke –  Doris Piché: 	11-0 / 11-2
  Denyse Julien –  Helle Andersen: 	2-11 / 11-6 / 11-4

Sektion 1

Sektion 2

Herrendoppel

1. Runde 
  Michael Brown /  Richard Outterside –  Choi Sang-bum /  Lee Kwang-jin: 	15-9 / 6-15 / 18-14
  Morten Knudsen /  Lars Pedersen –  Ong Ewe Chye /  Rahman Sidek: 	15-9 / 15-11
  Peter Axelsson /  Mikael Rosén –  Chan Chi Choi /  Chan Siu Kwong: 	15-9 / 15-2
  Karun Kasayapanant /  Sompol Kukasemkij –  Keith Davis /  Richard Swift: 	15-8 / 15-3
  Jon Holst-Christensen /  Thomas Kirkegaard –  Martyn Armstrong /  Michael Parker: 	15-12 / 15-8
  Kim Brodersen /  Michael Søgaard –  Rikard Rönnblom /  Jörgen Tuvesson: 	15-13 / 15-10
  Morten Frost /  Jens Peter Nierhoff –  Nick Ponting /  Dave Wright: 	15-8 / 15-8
  Shuji Matsuno /  Shinji Matsuura –  Kent Wæde Hansen /  Jacob Thygesen: 	15-4 / 15-6
  Max Gandrup /  Thomas Lund –  Martin Dew /  Alex Meijer: 	15-7 / 15-9
  David Humble /  Anil Kaul –  Tse Bun /  Yeung Yik Kei: 	15-3 / 15-4
  He Xiangyang /  Huang Zhen –  Andrew Fairhurst /  Chris Hunt: 	15-5 / 15-13
  Joko Mardianto /  Aryono Miranat –  Misbun Sidek /  Soo Beng Kiang: 	10-15 / 15-4 / 15-11
  Ahn Jae-chang /  Shon Jin-hwan –  Bryan Blanshard /  Jesper Helledie: 	15-13 / 15-6
  Huang Zhanzhong /  Zheng Yumin –  Mark Elliott /  Anders Nielsen: 	15-10 / 15-10
  Andy Goode /  Nigel Tier –  Michael Adams /  Chris Rees: 	15-6 / 15-10
  Patrik Andreasson /  Stellan Österberg –  Pierre Pelupessy / ?: 	w.o.

2. Runde 
  Li Yongbo /  Tian Bingyi –  Imay Hendra /  Bagus Setiadi: 	15-8 / 15-6
  Morten Knudsen /  Lars Pedersen –  Michael Brown /  Richard Outterside: 	11-15 / 18-13 / 15-12
  Mark Christiansen /  Michael Kjeldsen –  Christian Jakobsen /  Thomas Stuer-Lauridsen: 	15-3 / 15-11
  Peter Axelsson /  Mikael Rosén –  Karun Kasayapanant /  Sompol Kukasemkij: 	11-15 / 18-17 / 17-14
  Rudy Gunawan /  Eddy Hartono –  Mike deBelle /  Mike Bitten: 	15-9 / 15-11
  Kim Brodersen /  Michael Søgaard –  Jon Holst-Christensen /  Thomas Kirkegaard: 	10-15 / 15-6 / 17-14
  Cheah Soon Kit /  Ong Beng Tiong –  Kim Moon-soo /  Sung Han-kuk: 	15-5 / 15-11
  Shuji Matsuno /  Shinji Matsuura –  Morten Frost /  Jens Peter Nierhoff: 	15-5 / 16-18 / 15-4
  Max Gandrup /  Thomas Lund –  David Humble /  Anil Kaul: 	15-7 / 15-11
  He Xiangyang /  Huang Zhen –  Joko Mardianto /  Aryono Miranat: 	15-13 / 15-7
  Lee Sang-bok /  Park Joo-bong –  Andrey Antropov /  Sergey Sevryukov: 	15-0 / 15-6
  Huang Zhanzhong /  Zheng Yumin –  Ahn Jae-chang /  Shon Jin-hwan: 	15-11 / 17-15
  Jan Paulsen /  Henrik Svarrer –  Duncan Bridge /  Ray Rofe: 	15-2 / 15-12
  Patrik Andreasson /  Stellan Österberg –  Andy Goode /  Nigel Tier: 	15-8 / 15-10
  Jalani Sidek /  Razif Sidek –  Steen Fladberg /  Nils Skeby: 	15-3 / 15-2
  Jan-Eric Antonsson /  Pär-Gunnar Jönsson –  András Piliszky /  Tommy Langhoff: 	7-15 / 15-1 / 15-3

Achtelfinale 
  Li Yongbo /  Tian Bingyi –  Morten Knudsen /  Lars Pedersen: 	15-4 / 15-6
  Mark Christiansen /  Michael Kjeldsen –  Peter Axelsson /  Mikael Rosén: 	15-11 / 15-13
  Rudy Gunawan /  Eddy Hartono –  Kim Brodersen /  Michael Søgaard: 	15-6 / 15-4
  Cheah Soon Kit /  Ong Beng Tiong –  Shuji Matsuno /  Shinji Matsuura: 	10-15 / 15-10 / 18-14
  Jan-Eric Antonsson /  Pär-Gunnar Jönsson –  Max Gandrup /  Thomas Lund: 	15-9 / 7-15 / 15-6
  Lee Sang-bok /  Park Joo-bong –  He Xiangyang /  Huang Zhen: 	17-16 / 15-9
  Jan Paulsen /  Henrik Svarrer –  Huang Zhanzhong /  Zheng Yumin: 	15-10 / 15-5
  Jalani Sidek /  Razif Sidek –  Patrik Andreasson /  Stellan Österberg: 	15-6 / 15-2

Viertelfinale 
  Li Yongbo /  Tian Bingyi –  Mark Christiansen /  Michael Kjeldsen: 	15-8 / 15-5
  Rudy Gunawan /  Eddy Hartono –  Cheah Soon Kit /  Ong Beng Tiong: 	17-15 / 15-7
  Lee Sang-bok /  Park Joo-bong –  Jan-Eric Antonsson /  Pär-Gunnar Jönsson: 	15-5 / 15-6
  Jalani Sidek /  Razif Sidek –  Jan Paulsen /  Henrik Svarrer: 	15-9 / 15-6

Halbfinale und Finale

Damendoppel

1. Runde 
  Catrine Bengtsson /  Maria Bengtsson –  Linda Cloutier /  Doris Piché: 	15-4 / 15-8
  Verawaty Fajrin /  Yanti Kusmiati –  Julie Bradbury /  Suzanne Louis-Lane: 	15-12 / 15-6
  Kimiko Jinnai /  Hisako Mori –  Charlotte Hattens /  Gitte Paulsen: 	15-12 / 15-11
  Chung Myung-hee /  Chung So-young –  Margit Borg /  Maria Henning: 	15-8 / 15-0
  Lotte Olsen /  Anne Mette Bille –  Gillian Gowers /  Helen Troke: 	18-16 / 9-15 / 15-5
  Chiu Mei Yin /  Li Lingwei –  Anna Marie Laursen /  Marlene Thomsen: 	15-7 / 15-7
  Johanne Falardeau /  Denyse Julien –  Monique Hoogland /  Astrid van der Knaap: 	15-9 / 15-3
  Kim Ho-ja /  Lee Jung-mi –  Viktoria Pron /  Irina Serova: 	15-9 / 15-2
  Erma Sulistianingsih /  Rosiana Tendean –  Aiko Miyamura /  Hisako Mizui: 	15-4 / 15-9
  Cheryl Johnson /  Claire Palmer –  Karin Ericsson /  Charlotta Wihlborg: 	18-14 / 15-3
  Lim Xiaoqing /  Zhou Lei –  Dorte Kjær /  Nettie Nielsen: 	4-15 / 15-2 / 18-13
  Karen Beckman /  Gillian Gilks –  Dwi Elmyati /  Selvie Kartenegara: 	15-0 / 15-13
  Eline Coene /  Erica van den Heuvel –  Bang Soo-hyun /  Gil Young-ah: 	15-11 / 15-11
  Katrin Schmidt /  Kirsten Schmieder –  Harumi Kohhara /  Takako Shinki: 	17-15 / 11-15 / 15-11
  Gillian Clark /  Sara Sankey –  Pernille Dupont /  Grete Mogensen: 	15-8 / 15-11
  Amy Chan /  Chan Man Wa –  Julie Munday /  Fiona Elliott: 	15-10 / 15-11

Achtelfinale 
  Catrine Bengtsson /  Maria Bengtsson –  Amy Chan /  Chan Man Wa: 	15-9 / 15-5
  Verawaty Fajrin /  Yanti Kusmiati –  Kimiko Jinnai /  Hisako Mori: 	9-15 / 15-12 / 15-2
  Chung Myung-hee /  Chung So-young –  Lotte Olsen /  Anne Mette Bille: 	15-5 / 15-7
  Chiu Mei Yin /  Li Lingwei –  Johanne Falardeau /  Denyse Julien: 	15-5 / 15-5
  Erma Sulistianingsih /  Rosiana Tendean –  Kim Ho-ja /  Lee Jung-mi: 	15-7 / 15-3
  Lim Xiaoqing /  Zhou Lei –  Cheryl Johnson /  Claire Palmer: 	15-11 / 15-6
  Eline Coene /  Erica van den Heuvel –  Karen Beckman /  Gillian Gilks: 	15-2 / 18-16
  Gillian Clark /  Sara Sankey –  Katrin Schmidt /  Kirsten Schmieder: 	15-6 / 15-6

Viertelfinale 
  Verawaty Fajrin /  Yanti Kusmiati –  Catrine Bengtsson /  Maria Bengtsson: 	15-3 / 15-11
  Chung Myung-hee /  Chung So-young –  Chiu Mei Yin /  Li Lingwei: 	15-9 / 15-4
  Lim Xiaoqing /  Zhou Lei –  Erma Sulistianingsih /  Rosiana Tendean: 	15-10 / 15-11
  Eline Coene /  Erica van den Heuvel –  Gillian Clark /  Sara Sankey: 	15-11 / 15-9

Halbfinale und Finale

Mixed

1. Runde 
  Wang Pengren /  Shi Fangjing –  Nick Ponting /  Cheryl Johnson: 	15-12 / 15-8
  Rikard Rönnblom /  Karin Ericsson –  Peter Axelsson /  Charlotta Wihlborg: 	16-18 / 17-16 / 15-12
  Eddy Hartono /  Verawaty Fajrin –  Thomas Lund /  Pernille Dupont: 	15-6 / 15-10
  Mike Bitten /  Doris Piché –  Alex Meijer /  Erica van den Heuvel: 	15-6 / 15-10
  Jesper Knudsen /  Nettie Nielsen –  Richard Outterside /  Karen Chapman: 	15-11 / 15-4
  Lee Sang-bok /  Chung So-young –  Vitaliy Shmakov /  Viktoria Pron: 	15-11 / 15-12
  Jan-Eric Antonsson /  Maria Bengtsson –  Guido Schänzler /  Katrin Schmidt: 	15-6 / 15-12
  Nils Skeby /  Gitte Paulsen –  Chan Chi Choi /  Amy Chan: 	15-9 / 15-5
  Michael Brown /  Jillian Wallwork –  Bobby Ertanto /  Erma Sulistianingsih: 	18-17 / 9-15 / 15-11
  Jan Paulsen /  Gillian Gowers –  Jon Holst-Christensen /  Marlene Thomsen: 	17-16 / 15-6
  Dave Wright /  Claire Palmer –  Anil Kaul /  Denyse Julien: 	15-10 / 15-8
  Steen Fladberg /  Gillian Clark –  Max Gandrup /  Grete Mogensen: 	15-9 / 15-3
  Jiang Guoliang /  Nong Qunhua –  Martin Dew /  Gillian Gilks: 	8-15 / 17-16 / 15-7
  Henrik Svarrer /  Dorte Kjær –  Torben Rasmussen /  Anne Mette Bille: 	15-0 / 15-6
  Mark Christiansen /  Charlotte Madsen –  Jens Olsson /  Catrine Bengtsson: 	15-8 / 13-15 / 17-14
  Park Joo-bong /  Chung Myung-hee –  Mark Elliott /  Julie Munday: 	15-8 / 15-5

Achtelfinale 
  Wang Pengren /  Shi Fangjing –  Rikard Rönnblom /  Karin Ericsson: 	15-1 / 15-11
  Eddy Hartono /  Verawaty Fajrin –  Mike Bitten /  Doris Piché: 	15-4 / 7-15 / 15-8
  Lee Sang-bok /  Chung So-young –  Jesper Knudsen /  Nettie Nielsen: 	15-9 / 15-8
  Jan-Eric Antonsson /  Maria Bengtsson –  Nils Skeby /  Gitte Paulsen: 	6-15 / 15-11 / 15-6
  Jan Paulsen /  Gillian Gowers –  Michael Brown /  Jillian Wallwork: 	15-11 / 15-6
  Dave Wright /  Claire Palmer –  Steen Fladberg /  Gillian Clark: 	15-9 / 9-15 / 15-9
  Henrik Svarrer /  Dorte Kjær –  Jiang Guoliang /  Nong Qunhua: 	15-5 / 18-15
  Park Joo-bong /  Chung Myung-hee –  Mark Christiansen /  Charlotte Madsen: 	15-4 / 15-7

Viertelfinale 
  Eddy Hartono /  Verawaty Fajrin –  Wang Pengren /  Shi Fangjing: 	12-15 / 15-11 / 15-9
  Jan-Eric Antonsson /  Maria Bengtsson –  Lee Sang-bok /  Chung So-young: 	15-9 / 18-15
  Park Joo-bong /  Chung Myung-hee –  Henrik Svarrer /  Dorte Kjær: 	15-4 / 15-7
  Jan Paulsen /  Gillian Gowers –  Dave Wright /  Claire Palmer: 	15-10 / 15-6

Halbfinale und Finale

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Badmintonwettbewerb in London
World Badminton Grand Prix 1989
1989
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena